Saint-Marcel-d’Urfé ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Loire in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sie gehört zum Arrondissement  Roanne und zum Kanton Renaison.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

Ort in Auvergne-Rhône-Alpes